Primal fear peut faire référence à :
 Primal Fear, un roman de William Diehl paru en 1992.
 Peur primale, adaptation cinématographique du roman, réalisée par Gregory Hoblit et sortie en 1996, dont le titre original est Primal Fear.
 Primal Fear, un groupe de power metal allemand.
 Primal Fear, premier album du groupe, sorti en 1998.

Homonymie de titre